Leopoldo I de Lippe (en alemán, Leopold I. zur Lippe; Detmold, 2 de diciembre de 1767- Detmold, 4 de abril de 1802) fue el primer príncipe de Lippe.

Biografía 
Nació en Detmold, siendo hijo del conde Simón Augusto de Lippe-Detmold (1727-1782) y de su segunda esposa, la princesa María Leopoldina de Anhalt-Dessau (1746-1769).

Recibió su educación en Dessau, y cuando alcanzó los 18 años fue a estudiar a la Universidad de Leipzig. Sucedió a su padre como conde de Lippe-Detmold a su muerte el 1 de mayo de 1782, y permaneció con el título de conde hasta que Lippe fue elevado a principado en 1789.

Se casó con la princesa Paulina de Anhalt-Bernburg (23 de febrero de 1769-29 de diciembre de 1820), hija de Federico Alberto, príncipe de Anhalt-Bernburg, y de Luisa Albertina de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, el 2 de enero de 1796 en Ballenstedt. Del matrimonio nacieron dos hijos:
 Leopoldo II (1796-1851), príncipe de Lippe.
 Federico (1797-1854).

Leopoldo murió en Detmold y fue sucedido como príncipe por su hijo mayor, quien se convirtió en Leopoldo II.

Ancestros

Referencias 
 Wilhelm van Kempen: Die Korrespondenz des Detmolder Generalsuperintendenten Ewald mit dem Fürsten Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau 1790–1794/1798. En: Lippesche Mitteilungen. 33. 1964, pp. 135-177. 
 Mächtige Stimme der Gerechtigkeit an die hohe Reichsversammlung in Regensburg die gegen den regierenden Fürsten von Lippe-Detmold verübte Usurpazionssache betreffend. Ein wichtiges Gegenstück zu den fürstneuwiedischen Rekursakten. 1795. 
 Rotberg: Wahrhafte Krankheits- und Curatelgeschichte des regierenden Fürsten zur Lippe. Mit Urkunden. Nebst einer kurzen Erörterung der Frage: Wann und wie eine Curatelanordnung über einen deutschen Reichsstand Statt habe? 1795. 
 Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landeskunde, Bände 10-13, Meyersche Hofbuchhandlung Verlag., 1914, p. 61 

Príncipes de Lippe
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Detmold